Novák László
 Novák László (1873–1942) nyomdász, nyomdászati szakíró
 Novák László (1962) röplabdázó, edző
hasonló nevűek
 Novák László Ferenc (1947) etnográfus, muzeológus